BI steht für:
 Bank Indonesia, indonesische Zentralbank
 Battle Isle, Computerspiel
 Bibliographisches Institut, deutscher Verlag
 Bibliotheca Islamica, Buchreihe mit Quellentexten aus dem arabischen Kulturraum
 Bildungsinternationale
 Binger Inschrift
 Bioinformatik
 Biot-Zahl
 Boehringer Ingelheim, Pharmaunternehmen 
 Boyden-Index zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Gewitters
 Brandinspektor oder auch Brandinspekteur
 Breidbart-Index
 Broca-Index, siehe Körpergewicht #Broca-Index
 Bürgerinitiative
 Burundi, Landescode nach ISO-3166-1  
 Business Intelligence
 Island nach dem ICAO-Code
 Royal Brunei, bruneiische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Brandon Ingram, US-amerikanischer Basketballspieler
 Kürzel der Einträge im Werkverzeichnis Chopins nach Maurice J. E. Brown

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Stadt Bielefeld
 Griechenland: Viotia - Böotien (Livadia)
 Italien: Provinz Biella
 Polen: kreisfreie Stadt Białystok
 Slowakei: Bratislava (noch nicht vergeben)
 Spanien: Bilbo/Bilbao (Bizkaia/Vizkaya) (auslaufend)
 Tschechien: Okres Brno-venkov, deutsch: Brünn-Land (auslaufend)
 Ukraine: Oblast Poltawa

Bi steht für:
 Bi (Familienname), chinesischer Familienname
 Bi-Scheibe, rituelle Jade-Scheibe mit mittigem Loch in den Kulturen des antiken Chinas
 Biot (Einheit), Einheitenzeichen der veralteten Stromstärke-Einheit
 Bismut, chemisches Element 
 der Kosename Bertolt Brechts für seine Geliebte Paula Banholzer

bi steht für:
 Kurzwort für bisexuell, siehe Bisexualität
 Bislama (ISO-639-1-Code), vanuatuische Sprache
 Vorsilbe lateinischen Ursprungs mit der Bedeutung „zwei“ oder „doppelt“

.bi steht für:
 .bi, die Top-Level-Domain von Burundi

Siehe auch:
 Bee

Abkürzung